Mendes steht für:
 Mendes, griechischer Name des altägyptischen Widdergotts Ba-djedet
 Mendes, altägyptische Stadt
 Mendes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mendes (Brasilien)
 Mendes (Georgia)

Siehe auch:
 Méndez